Медаль «В память русско-японской войны» — медаль Российской империи для награждения военных, участвовавших в русско-японской войне, а также для награждения медицинских работников и священников, состоящих на службе, штатских лиц, отличившихся в военных действиях. Учреждена 21 января 1906 года по указу императора Николая II. Медаль имела три основных варианта, изготовленных из разного металла: из серебра, бронзы, тёмной бронзы (медь).

Порядок вручения 
Медали из разных металлов вручались разным категориям награждаемых. Серебряный вариант предназначался для награждения защитников Квантунского полуострова (также Гуаньдун) и Порт-Артура (ныне Люйшунь). Награждены были все лица, участвовавшие в данных военных событиях, в том числе даже жители Порт-Артура, участвовавшие в его защите.

Вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам, независимо от звания и должности, в том числе добровольцам, которые побывали хотя бы в одном сражении против врага на суше или на море.

Медали из темной бронзы (меди) были вручены военным, не принимавшим прямого участия в боях, но состоящим на службе в действовавших армиях и находившихся до дня ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали и Самаро-Златоустовской железной дороги, в местностях, находившихся на военном положении. Аналогично с другими вариантами медали, награждались военные, моряки, пограничники, ополченцы, священники, врачи, если эти лица находились по обязанностям службы при войсках или врачебных заведениях.

Описание медали 
Медаль сделана из одного из трёх металлов: серебра, бронзы, тёмной бронзы (медь). Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображено Всевидящее око, окруженное лучами. В нижней части, вдоль бортика, надпись: «1904-1905.». На оборотной стороне горизонтальная надпись славянским шрифтом в пять строк:
.

Надпись на обороте медали является цитатой из Нового Завета ().
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в своё время.
Первое соборное послание святого апостола Петра, 5:6.
Согласно книге А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», надпись на обороте родилась в результате курьёза - там утверждается, что первоначально на обороте должен был быть текст «», но при утверждении проекта медали Николай II дописал: «В своё время доложить», что и породило в итоге новый текст. Устойчивость этой версии поддерживалась фактом существования медалей, отчеканеных в частных мастерских, на которых на обороте есть укороченный текст «». В действительности при утверждении рисунка медалей Николай II лично выбрал текст на обороте сразу в том виде, в котором он и появился на медалях.

Существовало множество вариантов медали, что связано с тем, что допускалось изготовление медали частными мастерскими. Основной тираж был изготовлен на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — соединенная Александровско-Георгиевская и отличается от Георгиевско-Александровской ленты медалей «За покорение Западного Кавказа», «За покорение Чечни и Дагестана». C 1 марта 1906 года раненые или контуженые в боях русско-японской войны, согласно указу Николая II, получили право носить медали на ленте с дополнительным бантом того же цвета. Во время русско-японской войны  ранения или контузии в боях получило около 158 600 человек.

Изображение медалей

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Русско-японская война
Медали Российской империи за участие в военных действиях